Tempest může být:

 Tempest (firma) – slovenská IT firma s pobočkou v Praze
 Hawker Tempest – britský stíhací letoun z doby druhé světové války
 Tempest (skupina) – kanadská hudební skupina
 Tempest (album, Jesse Cook) – album Jesseho Cooka z roku 1995
 Tempest (album, Bob Dylan) – album Boba Dylana z roku 2012